Rómulo Betancourt (Anteriormente Hugo Rafael Chávez Frías) es una de las parroquias que forman el municipio Cabimas en el estado Zulia, Venezuela. Recibe su nombre en honor de Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela (1945 - 1948) y (1959 - 1964). Desde 2020 hasta 2022, se llamó la Parroquia Hugo Rafael Chávez Frías en honor de Hugo Chávez, presidente de Venezuela (1999-2000) (2000-2006), (2006-2012) y (2012-2013). Para el 2012 tiene una población aproximada de 32.302 habitantes, según el INE.

Historia 

En los años 20 al inicio de la explotación petrolera la compañía Venezuelan Oil Concessions (V.O.C), realiza el trazado de las carreteras J y K y de las avenidas 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 51 y 53. Inmigrantes falconianos fundan los sectores Los Médanos, Cumarebo y Punto Fijo.
 1960: Con las inundaciones del centro de Cabimas, el gobierno reubica a los damnificados construyendo la urbanización Nueva Cabimas.
 1989: Con la creación del municipio Cabimas se crea la parroquia  Jorge Hernández que incluye el territorio de la parroquia Rómulo Betancourt.
 1995: Se crea la parroquia Rómulo Betancourt tomando territorio de la parroquia Jorge Hernández.
2020: Se le cambia el nombre de Rómulo Betancourt a Hugo Chávez
2022: Se le cambia el nombre de Hugo Chávez a Rómulo Betancourt

Ubicación

La parroquia Rómulo Betancourt limita al norte y al este con la parroquia San Benito (carretera J y carretera Lara - Zulia), al sur con la parroquia Jorge Hernández (carretera K) y al oeste con la parroquia La Rosa (av Intercomunal).

Mapa de la Parroquia Rómulo Betancourt completa.: * :&

Sectores

Algunos de los sectores que forman la parroquia Hugo Rafael Chávez Frías son:

 Los Medanos
 Nueva Cabimas
 Nueva Rosa
 Barrio 2 de Mayo
 Barrio Las Parcelitas
 Barrio Los Nísperos
 Barrio Punto Fijo
 Barrio San José II
 Urbanización Las Acacias
 Barrio Cumarebo
 Urb.Punto Fijo

Zona Residencial

La parroquia Rómulo Betancourt es una de las parroquias urbanas que ocupa el perímetro de la ciudad de Cabimas, todo el perímetro es considerado urbano, sin embargo, no todo está parcelado o desarrollado, dejando terreno para futuras expansiones. En extensión es una de las parroquias más pequeñas del municipio Cabimas. Los barrios originales, Los Médanos y Nueva Cabimas, fueron planificados y constan de casas construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) con sus veredas además de casas particulares construidas por los vecinos en los terrenos circundantes. A pesar de lo descrito en ubicación las carreteras J y K no llegan a la Lara - Zulia, los límites de la parroquia siguen esa línea, la J termina en la 51 y la K en la 43.

Un detalle curioso es que, aunque muchos se consideran sectores populares, suelen haber casas grandes y lujosas al lado de humildes viviendas, en Cabimas no hay divisiones por clases.

Vialidad y Transporte

Las 2 vías principales la J y la K han estado sometidas a trabajos en años recientes, lo que ha restringido el tránsito, solo la 32 puede considerarse una vía principal con 3 canales en buen estado, las demás están deterioradas. La 41 es la única calle con letra o número con nombre propio es conocida popularmente como la Cumarebo.

En la parroquia circulan los carros de Nueva Cabimas y su ruta Nueva Rosa, además de la línea 32. La línea 32 recorre esta avenida desde la L hasta la F y luego toma la av. Andrés Bello hasta el hospital, básicamente une el hospital de Cabimas con el hospital del Seguro Social en la L 32.
La línea Nueva Cabimas entra por la J cruza en la 32 y luego cruza en la K y se devuelve en la 41. Nueva Rosa es una ruta de Nueva Cabimas que entra por la J cruza en la 43, pasa a la 42 y de allí a la K y la 32.

Economía 

La parroquia Rómulo Betancourt cuenta con numerosos pozos petroleros del campo La Rosa, ubicados entre las casas.
Existe además distintos establecimientos comerciales como ferreterías, panaderías, ventas de repuestos, automercados.

Sitios de referencia 

 Estadio Nueva Cabimas. Av 34 con carretera K.
 Estadio Nueva Rosa. Av 41.
 El Castillo. Curiosa construcción de la av 42.
 Iglesia Nuestra Señora del Valle (Virgen del Valle). Av 32 sector Nueva Cabimas.

Referencias

 Carlos Medina. Magda de Camargo. 1995. Aproximación a la Historia de Cabimas. Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia.
 Humberto Ochoa Urdaneta. Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. 
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero. Atlas del Estado Zulia. 
 https://web.archive.org/web/20121107023045/http://www.ine.gov.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=24&Entid=230000&seccion=1&nvalor=1_1

Rómulo Betancourt
Rómulo Betancourt